SummerSlam (2000) — тринадцатое в истории шоу SummerSlam, PPV-шоу производства World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 27 августа 2000 года на арене Raleigh Entertainment and Sports Arena в Роли, Северная Каролина, США.

Главным событием шоу стал поединок «тройная угроза» за титул чемпиона WWF в котором участвовали Скала, Курт Энгл и Triple H. Скала защитил титул, удержав Triple H. Также на SummerSlam состоялся первый в истории матч TLC за титул командных чемпионов в котором участвовали Эдж и Кристиан, «Братья Харди» (Мэтт и Джефф) и «Братья Дадли» (Бабба Рей и Ди-Вон). Эдж и Кристиан выиграли поединок, сняв пояса, подвешенные над рингом. В матче против Стива Блэкмена Шейн Макмэн совершил падение с 15-метровой высоты.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные соревнования в Роли
События 27 августа